Capela de São Francisco Xavier (Macau)
 Capela de São Francisco de Paula — no Porto, Portugal

Desambiguações de templos